Montmorin puede referirse a:

 Montmorin, comuna de Altos Alpes (Francia).
 Montmorin, comuna de Puy-de-Dôme (Francia).